Colonna infame – colonna costruita nel 1628 a Genova dalla famiglia Vachero a perenne ricordo della congiura di Giulio Cesare Vachero contro la Repubblica di Genova
 Colonna infame – colonna un tempo presente a Milano
 Colonna infame –  colonna a Bari
 Storia della colonna infame – celebre saggio storico di Alessandro Manzoni
 La colonna infame – film di Nelo Risi del 1972, tratto dal saggio manzoniano
 Colonna Infame Skinhead – gruppo musicale di genere oi! attivo tra il 1995 e il 2001
 Colonna Infame Skinhead – album del gruppo omonimo del 1997